Miejscowości w USA:
 Platteville – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Platteville – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Platteville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Platteville (ang. Platteville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant